Жефо́сс () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 65 км на захід від Парижа, 50 км на північний захід від Версаля.

Історія 

1 січня 2019 року Жефосс і Пор-Вілле було об'єднано в новий муніципалітет Нотр-Дам-де-ла-Мер.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 154 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 425,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Жефосс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Івлін

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Івлін